Cửa Lò (rivier), een rivier in Vietnam.
 Cửa Lò (thị xã), een thị xã in de Vietnamese provincie Nghệ An.